

Enti
Fabbrica italiana nastri ed affini, azienda italiana dell'industria tessile
Fédération internationale de natation, federazione internazionale del nuoto
Forum on North American Integration, forum sull'integrazione America del Nordna
Petrofina, conosciuta anche come FINA, è stata una compagnia petrolifera belga, ora inglobata dalla francese Total

Onomastica
Fina – ipocoristico del prenome italiano Serafina

Persone
 Fina da San Gimignano, santa italiana
 Giuseppe Fina (1924-1989), documentarista italiano